Claravis és un gènere d'ocells de la família dels colúmbids (Columbidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.5, 2010) aquest gènere està format per tres espècies:
 tórtora terrestre d'ales porpra (Claravis geoffroyi).
 tórtora terrestre de pit morat (Claravis mondetoura).
 tórtora terrestre blavosa (Claravis pretiosa).

Colúmbids